В одиночному розряді тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Сью Баркер (півфінал)
  Бетті Стеве (півфінал)
  Керрі Рід (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

 Венді Тернбулл (фінал)
 Грір Стівенс (2-ге коло)
 Регіна Маршикова (1-ше коло)
 Івонн Гулагонг (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sunsmart Victorian Open